Mandelbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Lebacher Mandelbach, linker Zufluss der Theel in Lebach, Landkreis Saarlouis, Saarland

 Mandelbach (Blies), linker Zufluss der Blies in Habkirchen, Gemeinde Mandelbachtal, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Mandelbach (Dietzhölze), linker Zufluss der Dietzhölze zwischen Ewersbach und Steinbrücken, Gemeinde Dietzhölztal, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Mandelbach (Imsbach) – siehe unten → Theleyer Mandelbach
 Mandelbach (Leukbach), linker Zufluss des Leukbachs oder der Leuk vor Saarburg, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Mandelbach (Prüm), rechter Zufluss der Prüm über den Mühlkanal der Heilhauser Mühle, Gemeinde Manderscheid, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Mandelbach (Theel) – siehe oben → Lebacher Mandelbach

 Theleyer Mandelbach,  linker Zufluss des Imsbachs (zur Prims) bei Theley, Gemeinde Tholey, Landkreis St. Wendel, Saarland

Orte:
 Mandelbach, ehemaliger, heute in Habkirchen aufgegangener Ort in der Gemeinde Mandelbachtal im Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Mandelbachtal, Gemeinde im Saarpfalz-Kreis, Saarland, durch die der Mandelbach (Blies) fließt 

Siehe auch:
 Mantelbach